Krakonoš může být:

 Krakonoš – bájný horský duch
 Krakonoš (Mariánské Lázně) – vrch  a hotel v Mariánských Lázních (viz Lanová dráha Koliba - Krakonoš) 
 Krakonoš (opera) – pohádková opera českého skladatele Josefa Richarda Rozkošného 
 Krakonoš (pivo) – značka piva
 Krakonoš (vlak) – rychlík jezdíci na trase Praha–Trutnov
 Krakonoš (Kozí hřbety) – 1422 m vysoká hora na východním okraji Kozích hřbetů (nejvyšší bod tohoto hřebenu) v Krkonoších
 Krakonoš (vyhlídka) – vyhlídka na této hoře

ve spojeních
 Krakonoš a lyžníci – film režisérky Věry Plívové-Šimkové
 Krakonošovo tajemství – film režiséra Petera Bebjaka
 Krakonošova zahrádka – místo v krkonošském Obřím dole
 Krakonošova zahrada – kniha bratří Čapků
 Krakonošovy vousy – lidový název lišejníku provazovky